Painkiller kan henvise til:

 Painkiller (album) – Judas Priest-album.
 Painkiller (band) – amerikansk metal-band.